Кубок УЕФА 1990/91 — 20-й розыгрыш Кубка УЕФА, победителем стал «Интер», обыгравший в финале «Рому». Это был второй итальянский финал в Кубке УЕФА. Этот розыгрыш был примечателен возвращением английских клубов в еврокубки после пятилетнего отстранения, вызванного Эйзельской трагедией.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1990/91 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1990/91 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1990/91 на сайте RSSSF

Сезон 1990/91
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году